Pjotr Tkatschow ist der Name folgender Personen:

* Pjotr Tkatschow (Ringer), sowjetischer Ringer 
 Pjotr Nikititsch Tkatschow (1844–1886), russischer Theoretiker des Terrorismus